Het DTM seizoen 2023 is het 24e seizoen van de Deutsche Tourenwagen-Masters, na de hervatting van het kampioenschap in 2000. Sheldon van der Linde is de verdedigend kampioen bij de coureurs. Het is het derde seizoen dat onder GT Plus-reglementen wordt verreden. Dit seizoen werd de organisatie van de klasse overgenomen door de ADAC, nadat het voorheen werd georganiseerd door de ITR.

Teams en rijders
Alle teams rijden met Pirelli-banden.

Kalender en resultaten
Op 8 december 2022 werd de DTM-kalender van 2023 aangekondigd. De races op het Autódromo Internacional do Algarve, het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari en het Circuit de Spa-Francorchamps verdwenen van de kalender, terwijl er rondes op de Motorsport Arena Oschersleben, het Circuit Zandvoort en de Sachsenring werden toegevoegd.

DTM naar jaar
Autosport in 2023